Charmois, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Charmois, commune française du Territoire de Belfort ;
 Charmois, écart de la commune française de Mouzay dans le département de la Meuse ;
 Charmois-devant-Bruyères, commune française des Vosges ;
 Charmois-l'Orgueilleux, commune française des Vosges ;
 Charmois, fromage belge.

Voir aussi 
 
 Château de Charmois en Saône-et-Loire ;
 Château du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy.